Die Fußball-Stadtliga Berlin 1960 war die neunte Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Bezirksliga Berlin und die Vierte unter der Bezeichnung Stadtliga. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr sicherte sich die BSG Motor Köpenick den Stadtmeistertitel und stieg in die übergeordnete II. DDR-Liga auf.

In die untergeordnete Stadtklasse stieg nach dreijähriger Zugehörigkeit die BSG Empor Friedrichstadt ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach jeweils dreijähriger Abwesenheit die beiden Erstplatzierten der Stadtklasse die BSG Einheit Weißensee und die BSG Rotation Berlin in die Stadtliga auf.


Abschlusstabelle 

|}

Namensänderungen während der Saison
 SG Köpenick ↔ GSG Köpenick

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1960